Mavea (ou Mafea peut désigner) :
 Mavea, une petite île du Vanuatu ;
 le mavea, une langue du Vanuatu parlée sur cette île.